Гидромонитор (от  — вода и  — следящий, контролирующий; ) — устройство, служащее для создания (формирования) плотной, движущейся с большой скоростью водяной струи и управления ею с целью разрушения и смыва горных пород.

Характеристики гидромониторов 
 диаметр входного патрубка нижнего колена — до 500 мм
 диаметр насадок — до 220 мм
 длина ствола — до 18000 мм
 рабочее давление у насадки — до 12 МПа
 угол поворота ствола: горизонтальный — 360º, вертикальный — ±35º
 габариты: длина — до 20000 мм, ширина — до 4000 мм, высота — до 435 мм
 расход воды — до 7000 м3/ч
 масса — до 29 т

Применение гидромониторов 

 разрушение горных пород
 смыв горных пород

Рабочие инструменты гидромониторов 
Гидромониторы с ручным управлением
 верхнее и нижнее колена
 ствол
 насадка
 шарниры
 водило
 сани
 ствол со струенаправляющимися внутренними ребрами
 соединительные пальцы
 пустотелый усеченный шар
 оголовок
 кронштейны

Гидромониторы с дистанционным управлением
 гидромонитор
 гидроцилиндры
 рукава высокого давления
 насосная станция
 переносной пульт управления
 кабина
 салазки
 шарнир горизонтального управления с гидрозамком

Классификация гидромониторов 
По области применения
 гидромониторы для открытых работ
 гидромониторы для подземных работ

По назначению
 гидромониторы для подготовительных работ
 гидромониторы для очистных работ
 гидромониторы для подгонки пульпы по желобам универсального назначения

По способу перемещения
 ручные гидромониторы
 гидропередвижные гидромониторы
 гидромониторы, укрепляемые на передвижных механизированных крепях

По способу управления
 гидромониторы с ручным управлением
 гидромониторы с дистанционным управлением
 гидромониторы с программным управлением

Производители гидромониторов 
 Иркутский завод тяжёлого машиностроения (ИЗТМ)
 Сибгормаш
 Завод Гидромаш
 Астраханское центральное конструкторское бюро

Примечания

См. также 
 Гидромеханизация

Горно-шахтное оборудование
Гидротехника
Машины и оборудование для гидромеханизации земляных работ
Проходческое оборудование